Фёдоровское сельское поселение — муниципальное образование в Неклиновском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — село Фёдоровка.

Численность населения — 3 991 житель (2006).

География 
Федоровское сельское поселение расположено на реке Сухой Еланчик, в 40 км к западу от Таганрога. Расстояние до Ростова-на-Дону — 100 км. 

Общая площадь муниципального образования «Федоровское сельское поселение» составляет 337 км². 

Граничит:
 на севере — с Матвеево-Курганским районом;
 на северо-востоке — с Андреево-Мелентьевским сельским поесленим;
 на юго-востоке — с Носовским сельским поселеним;
 на юго-западе — с Васильево-Ханжоновским сельским поселением;
 на западе – с Новоазовским районом Украины.

Административное устройство 
В состав Фёдоровского сельского поселения входят:
 село Фёдоровка
 хутор Атамановка
 хутор Дейнекин
 хутор Деркачев
 село Ефремовка
 хутор Котломин
 хутор Малокомаровский
 село Малофёдоровка
 хутор Михайловка
 хутор Никитин
 хутор Новофёдоровский
 хутор Новохрещатик
 хутор Оболонский
 хутор Офенталь
 хутор Петровский
 хутор Сотников
 хутор Ульяновский
 хутор Чекилев

Население 

По переписи 2010 года проживало 3 869 чел., в том числе:
 русские — 3 524 (91,08 %)
 украинцы — 112 (2,89 %)
 армяне — 82 (2,12 %)
 немцы — 10 (0,26 %)
 белорусы — 9 (0,23 %)
 молдаване — 8 (0,21 %)
 азербайджанцы — 3 (0,08 %)

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Неклиновского района
Приграничные с Украиной районы Российской Федерации